Früchtenicht ist der Familienname von

 Claudia Christina Früchtenicht (1966–2005), bekannt als „Claudia Christina“, deutsche Moderatorin und Schlagersängerin
 Christian Früchtenicht (1889–1971), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)